Суперкубок Сінгапуру з футболу 2013  — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 15 лютого 2013 року між чемпіоном Сінгапуру клубом Тампінс Роверс та володарем Кубка Сінгапуру клубом Ворріорс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2013
Сінгапур
Лютий 2013
2013 у сінгапурському спорті